Сульфат ртути — неорганическое соединение, соль металла ртути и серной кислоты:

 Сульфат ртути(I) 
 Сульфат ртути(II)